Saint-Romain – comune canadese del Québec

Saint-Romain – comune francese del dipartimento della Charente
Saint-Romain – comune francese del dipartimento della Côte-d'Or
Saint-Romain – comune francese del dipartimento del Puy-de-Dôme
Saint-Romain – comune francese del dipartimento di Vienne